Ляга:

 Ляга — деревня Огарковского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.
 Ляга — приток Ирбита.

См. также
Лягаево

Луга (значения)

Лямца (значения)